Futbolo klubas Džiugas, ali na kratko Džiugas, je litovski nogometni klub iz Telšiaija. Ustanovljen je bil leta 1923 in trenutno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga (D2):
PRVAKI (1x): 2019

Uvrstitve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 18. mareca 2023. (alyga.lt)

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

 
 
 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Davydas Arlauskis, (2016–danes)
  Marius Papšys, 2019

Sklici

Zunanje povezave
 (fcdziugas.lt oficial) (LT)
 FC Džiugas Soccerway
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1923